Fornasette ima više značenja:
 Fornasette, Bergamo
 Fornasette, Brescia
 Fornasette, Padova
 Fornasette, Verona